Louis Levy peut nommer :
Louis Levy (1894-1957), compositeur de musique de film, chef d'orchestre et arrangeur anglais ;
Louis Levy, personnage de fiction créé par Woody Allen.